Muianga ist der Familienname folgender Personen:

 Aldino Muianga (* 1950), mosambikanischer Schriftsteller
 Glória Muianga (* 1951), mosambikanische Radiomoderatorin von Rádio Moçambique